BGI peut faire référence à :
  ;
Buriko General Interpreter, un moteur de jeu ;
 Borland Graphics Interface, des pilotes graphiques des années 1980 ;
 Brasseries et Glacières Internationales, appartenant au Groupe Castel ;
 Beijing Genomics Institute, un institut de séquençage du génome en Chine.